«Фон Рихтгофен и Браун» (англ.Von Richthofen and Brown) — фильм Роджера Кормана созданный на студии The Corman company, повествующий о жизни лучшего немецкого лётчика-аса Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена.

Сюжет 
История жизни и смерти лётчика-барона Манфреда фон Рихтгофена.

В ролях 
 Джон Филлип Лоу — Манфред фон Рихтгофен
 Дон Страуд — Артур Рой Браун
 Барри Праймус — Герман Геринг
 Корин Редгрейв — майор Лэно Джордж Хоукер
 Карен Эриксон — Ильза
 Херд Хэтфилд — Антон Фоккер
 Стивен МакХэтти — Вернер Фосс
 Брайан Фоли — Лотар фон Рихтгофен
 Роберт Ла Торникс — Эрнст Удет
 Питер Мастерсон — майор Освальд Бёльке
 Клинт Кимбро — майор Эрих Гёпнер
 Том Адамс — Оуэн
 Ферди Мэйн — отец Манфреда и Лотара
 Морин Кьюсак — мать Манфреда и Лотара
 Дэвид Уэстон — Мёрфи
 Джон Флэнеган — Томсон
 Брайан Стурдивант — Уилфред Мэй
 Джордж Эрмитаж — лейтенант Курт Вольф
 Гордон Филлипс — Каргонико
 Дэвид Остерхут — Хольцапфель
 Симус Форде — кайзер Вильгельм II
 Фред Джонсон — Джевелэр

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы о лётчиках
Фильмы США 1971 года